Osoby noszące nazwisko Baldi:
 Baldo Baldi (1888–1961) – włoski szermierz
 Donato Baldi (1888–1965) – włoski biblista, franciszkanin
 Filippo Baldi (ur. 1996) – włoski tenisista
 Fioravante Baldi (1913–1976) – włoski piłkarz i trener
 Ivo Baldi Gaburri (1947–2021) – włoski duchowny rzymskokatolicki
 Marcello Baldi (1923–2008) – włoski scenarzysta i reżyser
 Mauro Baldi (ur. 1954) – włoski kierowca wyścigowy
 Monica Stefania Baldi (ur. 1959) – włoska polityk i architekt
 Paulo Baldi – amerykański perkusista